Михайловская башня —  башня Окольного города Псковской крепости.
 Михайловская башня —  башня крепостных укреплений Ярославля